Владимир Стрельников:
 Стрельников, Владимир Леонидович (род. 1939) — советский художник, один из центральных персонажей Второго одесского авангарда.
 Стрельников, Владимир Константинович (1925—2014) — советский военный деятель, генерал-полковник, профессор.
 Стрельников, Владимир Николаевич (род. 1957) — российский химик, профессор ПГНИУ, член-корреспондент РАН (2019).
 Стрельников, Владимир Трофимович (1926—2010) — советский железнодорожный деятель, Герой Социалистического Труда (1981).